Tour Down Under 2017 var den 19. udgave af cykelløbet Tour Down Under. Det australske etapeløb var det første arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret mellem 17. og 22. januar 2017. People's Choice Classic blev kørt som optaktsløb, hvor australske Caleb Ewan fra  vandt. Richie Porte blev den samlede vinder af løbet.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Lars Bak kørte for 
 Matti Breschel kørte for 
 Michael Valgren kørte for 
 Mads Pedersen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside 
 

2017
UCI World Tour 2017